Финал Кубка шотландской лиги 1980 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1980/81, состоявшийся 6 декабря 1980 года на стадионе «Денс Парк» в Данди, в котором встречались местные клубы — «Данди» и «Данди Юнайтед». Обладателями трофея стали футболисты «чёрно-оранжевых», победившие своих оппонентов с крупным счётом 3:0 благодаря «дублю» Пола Старрока и ещё одному голу, забитому Дэйви Доддсом.

Путь к финалу

«Данди Юнайтед»

«Данди»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1980
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Матчи ФК «Данди»
Футбол в Европе в 1980 году
События 6 декабря
Декабрь 1980 года
Спортивные соревнования в Данди
Спорт в Шотландии в 1980 году